Сент-Ербло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 45 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 170,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ерблон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ерблон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн